

Lokalizacje 
 Moffat – miasto w Szkocji, w Dumfries and Galloway
 Moffat – miejscowość w Stanach Zjednoczonych stanie Kolorado, w hrabstwie Saguache
 hrabstwo Moffat (ang. Moffat County) – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych w stanie Kolorado

Pozostałe 
 Klan Moffat – szkocki klan